Монастырский мост — названия мостов.

 Монастырский мост — автодорожный мост через реку Монастырку в Санкт-Петербурге.
 Монастырский мост — пешеходный мост через реку Тьмака в Твери.